Patrik Isaksson ist der Name folgender Personen:

* Patrik Isaksson (Sänger) (* 1972), schwedischer Sänger
 Patrik Isaksson (Schwimmer) (* 1973), schwedischer Schwimmer 
 Patrik Isaksson (Badminton) (* um 1978), schwedischer Badmintonspieler